1999 Голяма награда на Европа е 9-о за Голямата награда на Европа и четиринадесети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 26 септември 1999 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Хайнц-Харалд Френтцен записа пол-позиция с време 1:19.910, пред Макларън-ите на Дейвид Култард и Мика Хакинен. Ралф Шумахер е на 4-та позиция докато претендента за титлата Еди Ървайн е 9-и.

На старта Френтцен направи чудесен, повеждайки пред Макларъните. В задната част на колоната Деймън Хил намали скоростта докато Александер Вурц трябваше да мине пред британеца, преди Педро Диниз да удари Бенетон-а и да се завърти откъсвайки ролбара на Заубер. Колата за сигурност излезе на трасето за да намали скоростта на колите и да се разчистят откъснатите части. След като колата влезе в бокса, Ървайн успя да прогресига в колоната преди на трасето да завали дъжд. Хакинен спря за смяна на гуми, докато челниците останаха със сухи гуми. Дъждът спира и трасето започва да изсъхва. Ралф успя да изпревари Култард и скоро започна да преследва Френтцен за лидерството. Германецът получи повреда в електрото в 32-рата обиколка, което даде лидерството на Култард, преди отново дъжда да си пробива път и шотландеца се завъртя. Ралф поведе преди и той заедно с Фисикела също да напуснат състезанието давайки шанса на Джони Хърбърт да излезе на първа позиция със своя Стюарт. Лука Бадоер със своето Минарди излезе 4-ти в един момент, преди скоростната кутия да го предаде и така важните точки за Минарди отидоха на вятъра. Самият италианец изпадна в сълзи след лошия си късмет. Това прати Ралф Шумахер отново четвърти с Хакинен пети и Марк Жене с другото Минарди 6-и. Но в челото Хърбърт запази лидерството си към своята първа и единствена победа за своя отбор. Ярно Трули зарадва хората от Прост ГП с втора позиция, а Рубенс Барикело с другата кола на Стюарт завърши 3-ти. Самият шеф на отбора Джеки Стюарт определи състезанието, чудесен отколкото неговите му победи.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа